Гарнре́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Гарнре, Амбруаз-Луи (1783—1858) — французский художник, сын Жана-Франсуа Гарнре и брат Огюста-Симеона Гарнре.
 Гарнре, Жан-Франсуа (1755—1837) — французский художник, отец Амбруаза-Луи и Огюста-Симеона Гарнре.
 Гарнре, Огюст-Симеон (1785—1824) — французский художник, сын Жана-Франсуа Гарнре и брат Амбруаза-Луи Гарнре.